A dardanelláki csata kifejezés a következő összecsapásokat jelentheti:

Dardanelláki csata (1654) - Tengeri összecsapás 1654-ben a velencei és az oszmán flotta között.
Dardanelláki csata (1655) - Tengeri összecsapás 1655-ben a velencei és az oszmán flotta között.
Dardanelláki csata (1656) - Tengeri összecsapás 1656-ban a velencei és az oszmán flotta között.
Dardanelláki csata (1657) - Tengeri összecsapás 1657-ben a velencei és az oszmán flotta között.
Dardanelláki csata (1807) - Tengeri összecsapás 1807-ben az orosz és oszmán flotta között.